lovka, pojam iz animalne anatomije
 Lovka (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora